Чемпионат Европы по дзюдо 1992 года проходил в Париже (Франция) 10 мая на стадионе Пьера де Кубертена.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 

1992 год в дзюдо
Спорт во Франции в 1992 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1992 года
Международные спортивные соревнования в Париже
События 10 мая
дзюдо
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по дзюдо во Франции